Pip est
 un mot anglais désignant :
 les points dessinés sur un dé ;
 un son comme celui émis par un radar à la réception d'un écho, souvent prononcé bip ;
 un pépin ;
 un surnom :
 « Pip la chaux », surnom donné aux Petits Blancs des Hauts, une catégorie de population de l'île de La Réunion
 un prénom, parfois un diminutif de  :
Gladys Knight and the Pips, un groupe de soul ;
 Pip Pyle, membre du groupe Gong ;
 Pip Donaghy, acteur ;
 un nom ou un surnom de personnages fictifs :
Pip et Joc, bande dessinée de Christian Godard ;
 le héros des livres-jeux Quête du Graal ;
 un personnage du roman Un meurtre sera commis le... d'Agatha Christie ;
 un personnage du film Airheads (1994) de Mickael Lehmann, incarné par Adam Sandler ;
 le surnom de Peregrin Touque dans Le Seigneur des anneaux ;
 Philip Pirrip, usuellement appelé Pip, un personnage des Grandes Espérances (Great Expectations, 1860) de Charles Dickens ;
Philip Pirrup, dit Pip, son personnage dans la série South Park ;
 un personnage du roman Moby Dick (1851), de Herman Melville ;
 Pip le troll est un personnage du comics Adam Warlock de Marvel.

PIP est l’acronyme de :

 parcours ingénieur Polytech, prépa intégrée des écoles du réseau Polytech. Depuis la rentrée 2006, le nouveau nom est Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech (PeiP).
 peripheral interchange program, logiciel de commutation périphérique ;
 Picture in Picture PiP, technologie qui permet l'incrustation d'une image miniature dans une autre de plus grande taille en vidéo ;
 “Point in polygon” en anglais, règle permettant d’associer à une frontière donnée un intérieur, pour donner par exemple une surface à un pentagone régulier étoilé, avec ou sans trou central ;
 price interest point, voir Taux de change et Change à terme ;
 Percentage in point (pip) est l'unité de fluctuation d'un taux de change ;
 projet d'initiative personnelle, une méthode d'enseignement et d'évaluation ;
 psychothérapie d'inspiration psychanalytique désigne une famille de soins psychiques ;
 Prolactin-induced protein, en français "protéine induite par la prolactine", et, par extension, le nom du gène qui code cette protéine.
 Poly Implant Prothèse, société française de fabrication d'implants mammaires, fondée en 1991 à La Seyne-sur-Mer et aujourd'hui liquidée. Elle a occupé pendant un temps le rang de numéro trois mondial du secteur et est à l'origine d'un scandale sanitaire.
 Pip, Pip Installs Packages ou Pip Installs Python, un gestionnaire de paquet du langage de programmation Python.

PIP est le sigle de :
 Parti ivoirien du peuple, voir Politique de la Côte d'Ivoire ;
 Partido Independentista Puertorriqueño, Parti indépendantiste portoricain membre de l'Internationale socialiste.

PIP est un code :
 le code AITA de l'aéroport Pilot Point Airport.